Cyberpunk también puede referirse a:
 Ciberpunk (o ciberpunk) es un subgénero literario de la ciencia ficción.
 Cyberpunk , un cuento de ciencia ficción escrito por Bruce Bethke en 1980
 Cyberpunk, un juego de mesa de 1988 escrito por Mike Pondsmith
 GURPS Ciberpunk, un conjunto de herramientas de 1990 para juegos de rol
 Cyberpunk , un álbum de 1993 de Billy Idol
 Cyberpunks , un juego de disparos de 1993 para la computadora Amiga
 Cyberpunk 2077, un videojuego de rol de 2020 desarrollado por CD Projekt Red, basado en el juego de rol de Mike Pondsmith